Voss oder Voß steht für:

 Voß, deutscher Familienname – zu Trägern der Namen Voß und Voss siehe dort
 Voß (mecklenburgisches Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Voß (Münsteraner Adelsgeschlecht)
 Voss (niedersächsische Adelsgeschlechter), niedersächsische Adelsgeschlechter
 Voss-Bogen, Anfang des 21. Jahrhunderts angelegtes Wohnviertel in der Kleinstadt Sarstedt, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Voss (Wasser), norwegische Mineralwassermarke
 (23473) Voss, Asteroid des Hauptgürtels

geografische Objekte:
 Voss (Kalifornien), Stadt im El Dorado County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Voss (Texas), gemeindefreies Gebiet im Coleman County, Texas, Vereinigte Staaten
 Voss (North Dakota), gemeindefreies Gebiet im Walsh County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Voss (Norwegen), Kommune in Vestland, Norwegen

Unternehmen und Organisationen:
 Voss (Unternehmen), deutsches Maschinenbauunternehmen

 Blohm + Voss, deutsche Schiffswerft

Literatur und Film:
 Peter Voß, der Millionendieb, Roman von Ewald Gerhard Seeliger (1913)
 Voss (Roman), Roman von Patrick White (1957)
 Die Sehnsucht der Veronika Voss, deutscher Spielfilm von Rainer Werner Fassbinder (1982)

Siehe auch:
 FOS
 Foss
 Foß
 Vos
 Vossius